Джибладзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Джибладзе, Владимир Георгиевич (1879—1938) — грузинский политик, Член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 
 Джибладзе, Сильвестр Виссарионович (1859—1922) — грузинский социал-демократ, после советизации Грузии один из руководителей тифлисского антисоветского подполья.